Lahor - pjevački zbor župe BDM Karmelske osnovan je 16. srpnja 1997. godine na poticaj časne sestre Bernardine Maslać, koja od početka do danas vodi i uvježbava zbor.

Povijest zbora
Na blagdan BDM Karmelske 16.07.1997. godine, rodila se misao da se u ovoj župi osnuje Crkveni pjevački zbor. 

Jedna mala skupina ljudi zajedno sa s. Bernardinom Maslać, ubrzo je takvu ideju i provela u djelo. Župa je bila bez zbora, crkveno pjevanje na nedjeljnim misama bilo je popraćeno sviranjem i samo uz potporu puka, tako da je jedna ovakva ideja dobrodošla!

Od srpnja do studenog iste godine, pristupilo se intenzivnim pripremama i probama za nastupajuće blagdane Došašća i Božića s tim da se članstvo iz probe u probu polako povećavalo. Uslijedilo je i prvo predstavljanje na blagdan sv. Cecilije, a na Badnji dan 24.12.1997. zapjevalo se na polnoćnoj misi na radost svih članova zbora i župljana župe Gospe Karmelske.

Kako su dolazili blagdani tako je pjevanje zbora na misama postalo neizostavno. Redovito se pjeva na nedjeljnoj sv. misi u 9,00, na svim svečanim misama koje se održavaju u drenovskoj crkvi Gospe Karmelske.

Od osnivanja do danas, Župni zbor zadržava tradiciju zajedničkih izleta u poznata svetišta po Hrvatskoj, zatim zajednička druženja u smislu obilježavanja sretnih događanja kod pojedinih članova zbora, a sve to popraćeno pjesmom i veseljem što članove zbora još više povezuje.

Nesebičnu i veliku potporu ima zbor od župnika vlč. Marijana Benkovića koji nikad ne propušta prigodu dati pohvalu za rad zbora. Svojim dolaskom oplemenio je župu Gospe Karmelske, a članovima zbora dao još veći poticaj i samopouzdanje.

Zbor Lahor danas ima 23 člana i voditeljicu zbora s. Bernardinu Maslać.

Izvori 

Hrvatski crkveni zborovi